Ein Marceau-Denkmal in Erinnerung an den französischen Revolutionsgeneral François Séverin Marceau gibt es an folgenden Orten:

 in Chartres (1851)
 in Höchstenbach (1863), siehe Marceau-Denkmal (Höchstenbach)
 in Koblenz (1797), siehe Marceau-Denkmal (Koblenz)